L'Opel GTC est un nom utilisé par Opel pour désigner parfois des concepts ou des sportives, mais plus souvent la carrosserie trois-portes de l'Opel Astra. Il y a :
 L'Opel GTC Concept, concept car et coupé 2 portes présenté en 2007 au Salon de Genève.
 L'Opel Antara GTC, version sportive de l'Antara.
 L'Astra GTC, version trois portes de l'Astra.

Homonymie